Väster-Svarttjärnen kan syfta på:
Väster-Svarttjärnet, sjö i Sunne kommun, Värmland,  (9,33 ha)
Väster-Svarttjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (5,1 ha)
Väster-Svarttjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,

Se även
Svarttjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn